Чемпионат Европы по автогонкам 1931 года стал первым в истории автогонок Гран-при личным чемпионатом. Чемпионом стал Фердинандо Минойя, выступая за Alfa Corse. Чемпионат состоял из 3-х гонок продолжительностью не менее 10 часов каждая, Минойя стал чемпионом без единой победы.

Гран-при чемпионата

Финальное положение в чемпионате

Ссылки 
 

Гран-при до Формулы-1
Гонки машин с открытыми колёсами
Автоспорт в Европе
Чемпионат Европы по автогонкам
Чемпионаты Европы в 1931 году